Ива́н Васи́льевич Золоту́хин:
 Золотухин, Иван Васильевич (1924—1992) — советский футболист, тренер.
 Золотухин, Иван Васильевич (1928—2011) — советский и российский физик.